Adrian Mierzejewski (ur. 1986) – polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Andrzej Mierzejewski (1915–1982) – polski malarz, syn Jacka Mierzejewskiego, brat Jerzego Mierzejewskiego 
 Andrzej Mierzejewski (ur. 1960) – polski kolarz szosowy
 Bolesław Mierzejewski (1887–1980) – aktor filmowy i teatralny, śpiewak, reżyser
 Gonzago von Szeliga-Mierzeyewski (1884–1966) – estoński lekarz ginekolog polskiego pochodzenia
 Henryk Mierzejewski (1881–1929) – polski inżynier, założyciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
 Jacek Mierzejewski (1884–1925) – polski malarz
 Jan Lucjan Mierzejewski (1838–1925) – polsko-rosyjski psychiatra
 Jerzy Mierzejewski (1917–2012) – polski malarz i pedagog, syn Jacka Mierzejewskiego, brat Andrzeja Mierzejewskiego (malarza)
 Łukasz Mierzejewski (ur. 1982) – polski piłkarz grający na pozycji napastnika
 Marcin Mierzejewski (ur. 1982) – polski siatkarz, grający na pozycji libero
 Mieczysław Mierzejewski (1905–1998) – polski kompozytor i dyrygent
 Tadeusz Mierzejewski (ur. 1925) – działacz kulturalny, współtwórca Teatru Nowego w Łodzi
 Wladislaw von Szeliga-Mierzeyewski (1841–1918) – rosyjsko-estoński lekarz polskiego pochodzenia
 Wladislaus von Szeliga-Mierzeyewski (1882–1959) – estońsko-niemiecki zoolog polskiego pochodzenia